The Secret Marriage – cortometraggio del 1913 diretto da  J.P. McGowan
The Secret Marriage – cortometraggio del 1914 diretto da Wilbert Melville